Oswulf ist der Name folgender Personen:
 Oswulf (Northumbria) († 759), König
 Oswulf (Ramsbury) († 970), Bischof